Heavy (« lourd » en anglais) peut désigner plusieurs choses :

 Heavy, album du groupe de rock américain Iron Butterfly sorti en 1968 ;
 Heavy, film américain réalisé par James Mangold sorti en 1995 ;
 Heavy, chanson du groupe de rock américain Linkin Park sortie en 2017 ;
 Heavy, un site web ;
 The Heavy, groupe de rock indépendant britannique formé en 2007.

 En aéronautique, le terme heavy (lourd) désigne les avions qui, du fait de leur taille, vont provoquer des turbulences dans leur sillage de décollage, déclenchant des procédures de gestions dédiés pour laisser de la place derrière eux avant le décollage suivant.